Techniek:
 Cruisecontrol (snelheidsregelaar): een systeem om de snelheid van een voertuig vast te zetten zodat men zelf geen gas moet geven

Film:
 Cruise Control (kortfilm): een kortfilm uit 1992 van Matt Palmieri
 Speed 2: Cruise Control: een Amerikaanse actiefilm uit 1997 van Jan de Bont
 Cruise Control (film): een Vlaamse komische film uit 2020 van Rudi Van Den Bossche

Muziek:
 "Cruise Control", een nummer van Dixie Dregs op het album Free Fall uit 1977
 "Cruise Control", een nummer van Tower of Power op het album TOP uit 1993
 "Cruise Control", een nummer van Kylie Minogue als extra track op de Noord-Amerikaanse versie van het album Body Language uit 2003
 "Cruise Control", een nummer van Mariah Carey op het album E=MC² uit 2008
 "Cruise Control", een nummer van Jungle by Night op het album The Traveller uit 2016